TeleStudio Torino – emittente televisiva locale di Torino
 Telestudio 61 – emittente televisiva locale con sede principale a Roma
 Telestudio Modena – emittente televisiva locale con sede a Modena, esistente dalla metà degli anni '80 nella banda VHF 3, ma negli anni più tardi era occupata da Raiuno, Europa 7, Telepace e Retecapri.